Lindholm ist in der Geografie der Name

 eines Ortsteils der Gemeinde Risum-Lindholm in Nordfriesland
 eines Weilers in der Nähe der dänischen Ortschaft Østervrå mit eigenem Bahnhof, Lindholm (Østervrå)

mehrerer dänischer Inseln:

 Lindholm (Isefjord), im Isefjord, südlich von Orø
 Lindholm (Karrebæk Fjord), im Karrebæk Fjord, südwestlich von Næstved
 Lindholm (Kattegat), im Kattegat, nordöstlich von Samsø
 Lindholm (Limfjord), im Limfjord, südwestlich von Mors
 Lindholm (Ostfünen), einer Halbinsel auf Fünen, südöstlich von Nyborg
 Lindholm (Ostsee), in der Ostsee, südlich von Lolland
 Lindholm (Smålandsfahrwasser), im Smålandsfahrwasser, nördlich von Lolland
 Lindholm (Stege Bugt), in der Bucht von Stege, zwischen Møn und Seeland
 Lindholm (Schlei), ehemalige Insel in der Schlei (Ostseefjord), Schleswig-Holstein
 Lindholm Len mit Schloss Lindholm in Schonen.

Lindholm ist der Familienname folgender Personen:

 Aarne Lindholm (1889–1972), finnischer Langstreckenläufer
 Anton Lindholm (* 1994), schwedischer Eishockeyspieler
 Berit Lindholm (* 1934), schwedische Opernsängerin (Sopran)
 Berndt Lindholm (1841–1914), schwedisch-finnischer Landschaftsmaler
 Camilla Lindholm Borg (* 1974), schwedische Triathletin
 Christer Lindholm, schwedischer Motorradrennfahrer
 Dave Lindholm (* 1952), finnischer Rockgitarrist und Sänger
 Elias Lindholm (* 1994), schwedischer Eishockeyspieler
 Emil Lindholm (* 1996), finnischer Automobilrennfahrer
 Eric Lindholm (1890–1957), schwedischer Leichtathlet
 Gun-Mari Lindholm (* 1962), finnische Politikerin der Åland-Inseln
 Hampus Lindholm (* 1994), schwedischer Eishockeyspieler
 Inge Lindholm (1892–1932), schwedischer Dreispringer, Sprinter, Weitspringer und Zehnkämpfer
 Julia Lindholm, schwedische Schlagersängerin
 Karl Lindholm (1860–1917), russischer Segler
 Kasper Lindholm Jessen (* 1985), dänischer Bahnradsportler
 Lucas Lindholm (* 1943), schwedischer Jazzmusiker
 Marika Lindholm (* 1948), finnische Sprinterin
 Märta Lindholm (1914–1972), finnlandschwedische Gymnastiklehrerin
 Mathilda Lindholm (* 1995), finnische Badmintonspielerin
 Maya Lindholm (* 1990), deutsche Rollstuhlbasketballspielerin
 Megan Lindholm, Künstlername von Robin Hobb (* 1952), US-amerikanische Schriftstellerin
 Mikael Lindholm (* 1964), schwedischer Eishockeyspieler
 Olof Lindholm (1866–1949), schwedischer Harmoniumbauer und Unternehmensgründer
 Peja Lindholm (* 1970), schwedischer Curler
 Pär Lindholm (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler
 Per Lindholm (* 1953), schwedischer Wrestler
 Raimo Lindholm (1931–2017), finnischer Basketballspieler
 Remi Lindholm (* 1998), finnischer Skilangläufer
 Sebastian Lindholm (* 1961), finnischer Rallyefahrer
 Sigrid Lindholm (1875–1914), schwedische Zeichnerin und Malerin
 Sven Olov Lindholm (1903–1998), schwedischer Politiker
 Tobias Lindholm (* 1977), dänischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Valdemar Lindholm (1880–1947), schwedischer Schriftsteller, Journalist und Mythensammler
 Wassili Adolfowitsch Lindholm (1874–1935), russischer Zoologe

sowie
 Charlotte Lindholm, fiktive Figur aus der ARD-Fernsehreihe „Tatort“

Lindholm steht für

 O. Lindholm, auch Harmoniumfabrik Lindholm und Harmoniumfabrik Olof Lindholm, 1894 in Borna bei Leipzig gegründeter Harmonium- und späterer Cembalobauer

Siehe auch:
 Lindholm Høje
 Linderholm
 Lindholmen